Gminy w Czechach:
 Veselá – gmina w powiecie Pelhřimov
 Veselá – gmina w powiecie Rokycany
 Veselá – gmina w powiecie Semily
 Veselá – gmina w powiecie Zlin